Кирилл Суслов:
 Суслов, Кирилл Анатольевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Суслов, Кирилл Павлович (род. 1991) — российский футболист. Примечания